«Feels» () — песня шотландского музыканта и продюсера Кельвина Харриса, записанная при участии американских исполнителей певца Фаррелла Уильямса, певицы Кэти Перри и американского рэпера Big Sean. Песня была выпущена 16 июня 2017 года лейблом Sony Music в качестве четвёртого сингла с пятого студийного альбома Харриса Funk Wav Bounces Vol. 1 (2017). Композиция была написана Кельвином Харрисом, Фарреллом Уильямсом, Кэти Перри, Бриттани Хаззард и Big Sean.

Критический приём 
Песня получила положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Энди Каш (Andy Cush) из журнала Spin, Элиа Лейт (Elia Leight) из журнала Rolling Stone (которая написала: «простая, беззаботная песня, в ней сочетаются пунктуальная ска-гитара, игривая клавиатурная линия и очаровательные скрипы, которые напоминают скольжение мультяшного персонажа на банановой кожуре»), Брент Фолкнер (Brent Faulkner) из издания The Musical Hype (оннаписал: «что песня недостаточно подготовлена, оставляя желать лучшего, но это тип записи, который больше нравится из-за звука, чем из-за лиризма»).

Музыкальное видео 
Видеоклип для «Feels» поставил британский режиссёр Эмиль Нава. Премьера прошла 26 июня 2017 года на канале Vevo на YouTube. В этом клипе Фаррелл, Кэти Перри и Big Sean отдыхают на пустынном острове.

Второе видео, вышедшее двумя месяцами позже, также было снято Навой, там певцы уже выступают перед аудиторией в съёмочном павильоне.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Продажи и сертификации 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|

Примечания

Ссылки 

Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни Кэти Перри
Песни в стиле регги
Ска
Песни, написанные Кэти Перри
Поп-песни
Песни Кельвина Харриса
Песни, написанные Кельвином Харрисом
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs